Михаи́л Алекса́ндрович Михе́ев:
 Михеев, Михаил Александрович (1902—1970) — советский учёный-теплотехник, академик АН СССР.
 Михеев, Михаил Александрович (1946—2008) — председатель Кировской областной думы.